L'expression « grand amour » peut faire référence à :
 le grand amour, type de relation ;
 Grand Amour, livre français de 1993 ;
  ;
 Son grand amour, film britannique de 1950 ;
  ;
  ;
 .